Chiplunkar ist der Familienname von:
 Rahul Chiplunkar (* 1999), Schweizer Unihockeyspieler
 Rohit Chiplunkar (* 2003), Schweizer Unihockeyspieler